Esta es una lista no exhaustiva de edificios denominados Palacio Consistorial:
 Palacio consistorial de Alcalá de Henares (España)
 Palacio Consistorial de Cartagena (España)
 Palacio Consistorial de Santo Domingo (República Dominicana).